Potamanthidae är en familj av dagsländor. Potamanthidae ingår i överfamiljen Potamanthoidea, ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Potamanthidae 5 arter. 

Potamanthidae är enda familjen i överfamiljen Potamanthoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Potamanthidae